Олмстед има више значења:
 Округ Олмстед (Минесота)
 Олмстед (Илиноис)